RSV steht als Abkürzung für:
 Reitsportverein
 Rennsteigverein, lokaler deutscher Wanderverein
 Retrieval status value, in der Informationswiedergewinnung verwendetes Maß
 Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft
 Ruhrschnellverkehr
 Radschnellverbindung

Medizin:
 Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus aus der Familie der Paramyxoviridae
 Rous-Sarkom-Virus oder Hühnersarkomvirus, Tumorvirus aus der Familie der Retroviridae

Recht:
 Regelsatzverordnung, frühere gesetzliche Grundlage der Sozialhilfe in Deutschland
 Reisebürosicherungsverordnung, siehe Reiserecht #Einteilung im österreichischen Recht
 Restschuldversicherung bei Ratenkrediten

Sport:
 Radiosportverband der DDR, siehe Gesellschaft für Sport und Technik #Sportarten
 Radsportverein oder Rasensportverein, siehe Spezial:Präfixindex/RSV
 Rasensportverein Hannover von 1926, siehe RSV Hannover
 Reideburger Sportverein 1990 Abteilung Radsport, Radball- und Radpolo-Verein aus Halle (Saale)
 Rheinischer Spiel-Verband, siehe Westdeutscher Spiel-Verband
 Rheinischer Sportverein, siehe RSV Union 05 Köln
 Rheydter SV, Fußball- und Hockeyverein aus Mönchengladbach
 RSV Lahn-Dill, Rollstuhlbasketballverein aus Mittelhessen
 Rugby-Sport-Verein Köln, siehe RSV Köln

Abkürzung